Mizi oder MiZi steht für:

 Anordnung über Mitteilungen in Zivilsachen (MiZi)
 Mizi (Fuping), eine Gemeinde im Kreis Fuping  in der chinesischen Provinz Shaanxi

Siehe auch:
 Mitzi
 Mizzi